Berken (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern
Berken (hout), het hout van de berk